«Sans attendre» — двадцять четвертий студійний та чотирнадцятий франкомовний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 2 листопада 2012 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Альбоми Columbia Records
Франкомовні музичні альбоми